Enantiòmer
 Quiralitat (geometria)